«Пленительная юность» () — немой чёрно-белый фильм 1926 года. Кинодебют комедийной актрисы Телмы Тодд и одна из первых картин будущего героя вестернов Джека Ладена. Считается утерянным.

Сюжет 
Тедди Уорд, сын богатого хозяина отеля, влюбляется в художницу Джин Кинг. Его отец предпочитает, чтобы сын обручился с девушкой из высшего общества Лорис Лейн, но тем не менее ставит Тедди условие — если он проявит в деловую смекалку, восстановив популярность принадлежащего ему отеля в горах, то может жениться по своему выбору. Сначала Тедди планирует привлечь внимание к отелю с помощью гонок по льду на парусных санях, но когда отец отклоняет его план, решает пригласить в качестве первых постояльцев голливудских кинозвёзд. Те отклоняют его приглашение, и тогда ситуацию спасают друзья Тедди — они соглашаются сами изобразить кинозвезд, а Джин, которая знакома со знаменитостями, привозит в отель нескольких настоящих актёров. Кроме того, Тедди все же устраивает гонки и становится их победителем. В итоге отелю возвращена популярность, а Тедди получает благословение отца и женится на Джин.

В ролях 

Гостей отеля сыграли восходящие звезды студии Paramount Pictures — Адольф Менжу, Клара Боу, Лоис Уилсон и другие.

Ссылки 
 Рецензия на фильм

Фильмы-мелодрамы США
Немые фильмы США
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы Сэма Вуда
Фильмы США 1926 года